Les protothériens (Prototheria) (du grec ancien prōtos « en premier » et de thērion « animal sauvage ») sont un clade de mammifères qui correspond dans certaines classification au rang de sous-classe. Ils comprennent les monotrèmes et d'autres taxons éteints qui leur sont apparentés. D'un point de vue phylogénétique, c'est le groupe frère des Thérimorpha (la branche comprenant les thériens), dont ils se seraient séparés il y a au moins 166,2 Ma et jusqu'à 186 Ma d'après l'horloge moléculaire.

Caractéristiques 
L'une des caractéristiques marquantes de ce clade est l'oviparité, trait plésiomorphe parmi les mammifères.

Des études phylogénétiques confirment la distance génétique d'avec les thériens (lesquels partagent une encore plus grande similitude phylogénétique) et plus encore d'avec les sauropsides. Cela s'illustre particulièrement bien au travers de l'évolution du système immunitaire et des venins.

Liste des ordres et familles actuelles 
Selon  :
 ordre Monotremata
 famille Ornithorhynchidae
 famille Tachyglossidae

Phylogénie 
Cladogramme d'après Averianov et. al, 2014 et Ashwell, 2013:

Notes et références

Source 
  Killian, J., T. Buckley, N. Stewart, B. Munday, R. Jirtle. 2001. Marsupials and Eutherians reunited: genetic evidence for the Theria hypothesis of mammalian evolution. Mammalian Genome, 12: 513-517.
  Noyes, H., J. Stevens, M. Teixeira, J. Phelan, P. Holz. 1999. À nested PCR for the ssrRNA gene detects Trypanosoma binneyi in the platypus and Trypanosoma sp. in wombats and kangaroos in Australia. International Journal for Parasitology, 29: 331-339.
  Noyes, H., J. Stevens, M. Teixeira, J. Phelan, P. Holz. 1999. A nested PCR for the ssrRNA gene detects Trypanosoma binneyi in the platypus and Trypanosoma sp. in wombats and kangaroos in Australia. International Journal for Parasitology, 29: 331-339.

Voir aussi 
 Yinotheria (en)

Liens externes 

 
 
 
 

 
Sous-classe de mammifères (nom scientifique)